Лиси́цын — русская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Лисицын, Анатолий Иванович (род. 1947) — губернатор Ярославской области (1991—2007), депутат Государственной думы.
 Лисицын, Андрей Борисович (род. 1945) — российский учёный в области технологии мяса и мясных продуктов.
 Лисицын, Борис Степанович (?-1943) — советский лётчик, стрелок-радист.
 
 
 Лисицын, Геннадий Николаевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Лисицын, Георгий Михайлович (1909—1972) — советский шахматист.
 Лисицын, Дмитрий Фёдорович (1913—1948) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Лисицын, Евгений Анатольевич (род. 1981) — украинский футболист.
 
 Лисицын, Максим Павлович (род. 1978) — российский футболист и тренер.
 
 
 Лисицын, Пётр Иванович (1877—1948) — советский учёный-селекционер, академик ВАСХНИЛ.
 Лисицын, Сергей Петрович — вымышленный литературный персонаж, «русский Робинзон», история которого описана в одноимённой книге (1867).
 Лисицын, Фёдор Яковлевич (1905—1997) — советский военачальник, начальник политотдела 3-й ударной армии.



Топоним 
 Лисицын — хутор, Конышёвский район, Курская область, Россия

См. также 
 Лисицина
 Ли Си Цын